Xella, oficialment en castellà Chella, és una població de la província de València
 Chella o Shalla, antiga població del Marroc